

Geografia 
 His  – comune dell'Alta Garonna (Francia)

Sigle 
 Hospital Information System  – insieme integrato di strumenti informatici utilizzati in ambito sanitario
 Host Integration Server  – protocollo informatico di collegamento tra ambiente Windows ed ambienti IBM (Main Frame o AS/400)

Biologia 
 Istidina  – amminoacido standard
 Fascio di His  – elemento del sistema di conduzione del cuore
 Zone di His  – elemento embriologico del midollo spinale

Chimica 
 His  – Abbreviazione dell'α-amminoacido Istidina

Codici 
 HIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hayman Island (Australia)

Medicina 
 Morbo di Werner-His  – malattia causata da una specie di rickettsiae
 Piastre di His  – strumenti per le preparazioni anatomiche
 Wilhelm His (1831-1904), medico svizzero, padre del seguente
 Wilhelm His (1863-1934), medico svizzero, figlio del precedente

Altri progetti